El nombre de Iglesia de San Ignacio es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Ignacio.

Iglesias

Argentina 

 la Iglesia de San Ignacio, iglesia católica en Buenos Aires.
 la Iglesia Matriz de San Ignacio de Loyola, iglesia católica en Junín.

Chile 

 la Iglesia de San Ignacio, iglesia católica en Empedrado.
 la Iglesia de San Ignacio, iglesia católica en Santiago.

Colombia 

 la Iglesia de San Ignacio, iglesia católica en Bogotá.
 la Iglesia de San Ignacio, iglesia católica en Medellín, y sus edificios relacionados:
 el Claustro San Ignacio y el Edificio San Ignacio.

España 

 la Iglesia de San Ignacio de Loyola, iglesia católica en San Sebastián.
 la Iglesia de San Ignacio de Loyola, iglesia católica en Valladolid.
 la Iglesia de San Ignacio de Loyola, iglesia católica en Sevilla.

Italia 

 la Iglesia de San Ignacio, iglesia católica en Roma.